Hagendeel (Hamburg), een straat in Hamburg
Hagendeel (metrostation), een station van de Hamburgse metro